За спътника на Юпитер вижте Калисто
 За героинята от древногръцката митология вижте Калисто
 За кечиста, участващ в WWE вижта Калисто